Grey matter, Engels voor grijze stof
 Gray Matter (band), een Amerikaanse punkband
 Gray Matter (Breaking Bad), een aflevering van Breaking Bad
 Gray Matters, een film uit 2007